Tollaga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum horridum; o
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis.